Грачевський — прізвище:

 Грачевський Борис Юрійович (1949—2021) — режисер і сценарист, художній керівник кіножурналу «Єралаш».
 Грачевський Михайло Федорович (1849—1887) — діяч «Народної волі».

Грачевська 
 Грачевська Ганна Євгенівна (нар. 1986) — телеведуча, актриса, співачка, режисер, письменниця.

Див. також